Masters 2021, Betfred Masters, var en professionell inbjudningsturnering i snooker som spelades 10–17 januari 2021 i Alexandra Palace i London, England.
Yan Bingtao vann sin första Masterstitel genom att besegra John Higgins med 10–8 i finalen.

Deltagare 
De 16 främsta på världsrankingen var inbjudna att delta. Regerande mästaren Stuart Bingham var rankad etta, och regerande världsmästaren Ronnie O'Sullivan var rankad tvåa. Övriga rankades utefter sin plats på världsrankingen.
Förstarankade Judd Trump och 14-rankade Jack Lisowski testades båda positivt för Covid-19 och fick lämna återbud. Anthony McGill rankad 17 avstod från att resa till tävlingarna, och Barry Hawkins testades också positivt för Covid-19. Det blev Joe Perry som kom att ersätta Judd Trump, medan Gary Wilson ersatte Jack Lisowski.

Prispengar
Den totala prissumman fördelades enligt följande, allt i brittiska pund GBP:
Vinnare: 
Tvåa: 
Semifinal: 
Kvartsfinal: 
Åttondelsfinal: 

Högsta break: 

Total prissumma:

Huvudturnering

Final

Källor 
 snooker.org

Snookersäsongen 2020/2021
2021